Insikt kan syfta på:

 Insikt (publikation) – en publikation från Luftfartsverket
 Insikt (skivbolag) – ett mindre skivbolag som mestadels släpper black metal
 Insikt (tidskrift) – en tidskrift från riksföreningen mot ätstörningar ab-kontakt

Källor